Пятихатки () — село в Маловисковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 25 человек. Почтовый индекс — 26222. Телефонный код — 5258. Код КОАТУУ — 3523180902.

Местный совет 
26222, Кировоградская обл., Маловисковский р-н, с. Берёзовка, ул. Шевченко, 18

Ссылки 
 Пятихатки на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Маловисковского района